O nome Norman foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste e um ciclone tropical na região da Austrália.

Pacífico nordeste:
 Furacão Norman (1978) - furacão de categoria 4 que atingiu a costa sul da Califórnia, Estados Unidos como depressão tropical.
 Furacão Norman (1982) - furacão de categoria 2 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Norman (1994) - tempestade tropical a oeste da costa oeste do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Norman (2000) - tempestade tropical que atingiu a costa ocidental do México por duas vezes, provocando chuvas torrenciais e $13,3 milhões de dólares em prejuízo.
 Tempestade tropical Norman (2006) -  tempestade tropical a oeste da costa do México. Trouxe chuvas moderadas para a costa mexicana.

Região da Austrália:
 Ciclone Norman - ciclone tropical equivalente a um furacão de categoria 4 que trouxe chuvas moderadas na região de Pilbara, noroeste da Austrália no início de seu período de existência.

Desambiguação